De Aardbeving Indische Oceaan kan verwijzen naar de aardbevingen in 2004 en 2005:

 Zeebeving Indische Oceaan 2004 behandelt de zeer verwoestende aardbeving van december 2004.
 Aardbeving Indische Oceaan 2005 behandelt de aardbeving van maart 2005.